Zupanc ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Zupanc (* 1969), österreichischer Fotograf
 Günther K. H. Zupanc (* 1958), Neurobiologe